Nobunari Oda (jap. , Oda Nobunari; * 25. März 1987 in Takatsuki, Präfektur Osaka) ist ein ehemaliger japanischer Eiskunstläufer, der im Einzellauf startete.
Er ist der Vier-Kontinente-Meister von 2006.

Persönliches 
Nobunari Oda ist in 17. Generation direkter Nachfahre von Oda Nobunaga, einem der mächtigsten Daimyōs während der Sengoku-Zeit.

Er ist mit seiner langjährigen Freundin Mayu verheiratet. Zusammen haben sie zwei Söhne.

Karriere 

2005 wurde Oda als zweiter Japaner nach Daisuke Takahashi Juniorenweltmeister. Ein Jahr später konnte er die Vier-Kontinente-Meisterschaften für sich entscheiden und wurde bei seinem ersten Auftritt bei den Weltmeisterschaften der Senioren sogleich Vierter. 2009 wurde er zum ersten Mal japanischer Meister. Bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver belegte er den siebten Platz.

Oda startete, wie auch Daisuke Takahashi, für den Klub der Kansai-Universität und wurde von Lee Barkell und seiner Mutter Noriko Oda trainiert.

Ergebnisse 

Z = Zurückgezogen

Weblinks

Einzelnachweise 

Eiskunstläufer (Japan)
Universiadesieger (Eiskunstlauf)
Japanischer Meister (Eiskunstlauf)
Olympiateilnehmer (Japan)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2010
Universiadeteilnehmer (Japan)
Teilnehmer der Winter-Universiade 2007
Teilnehmer der Winter-Universiade 2011
Japaner
Geboren 1987
Mann